Methylethylketon, ofwel Butanon
 Mojahedin-e Chalgh (Perzisch: سازمان مجاهدين خلق ايران), de Iraanse Volksmoedjahedien